Defays, avec ses variantes Defaÿs, Defaysse, Defaÿsse ou Defaïs, est un nom de famille wallon d'origine latine qui indique la localisation de la demeure ancestrale, située sur une hêtraie (fagum = hêtre).

 Frank Defays (1974-), joueur professionnel de football belge reconverti en entraîneur.
 Jean-Marc Defays (1959-), linguiste belge.
 Lucien Defays (1863-1949), homme politique belge.
 Pierre Richard Maurice Charles Léopold Defays (1934-), acteur et réalisateur français.

Lien externe 
Homonymie de patronyme
Homonymie
Patronyme wallon